Kolrausch är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Rudolf Kohlrausch (1809–1858), tysk fysiker
 Wilhelm Friedrich Kohlrausch (1855–1936), tysk fysiker

Tyska efternamn